Remote method invocation — een begrip in het programmeren voor Java
 Radio Massacre International — een muziekgroep die elektronische muziek speelt
 De Holland (gieterij) — dit bedrijf heeft geopereerd onder de naam RMI Holland
 Luchthaven Rimini — een Italiaanse luchthaven met IATA-code RMI
 Rocky Mountain Institute — een adviesbureau in de Verenigde Staten
 Powiat Mielecki — een district in Polen, met kentekencode RMI